Volevčice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Volevčice (okres Jihlava)
 Volevčice (okres Most)